Autarca (del griego αὐτάρκης, 'autosuficiente') es aquel que se basta a sí mismo. La autarquía es un modelo de vida abrazado por los filósofos cínicos, como Diógenes de Sinope.

Relacionado
Autarcía
Ataraxia
Egoísmo ético

Autonomía
Filosofía antigua